Владивосто́к — город и порт на Дальнем Востоке России.

География 
 Владивосток — железнодорожная станция в городе Владивосток, конечный пункт Транссибирской магистрали.
 Владивосток — международный аэропорт в 38 километрах от города Владивостока.
 Владивосток — военно-морская база Тихоокеанского флота России.
 Крепость Владивосток
 Владивосток (городской округ)

Корабли 
 «Владивосток» — товаро-пассажирский пароход Добровольного флота.
 «Владивосток» — ледокол типа «Москва», построенный в Финляндии по заказу Советского Союза. Спущен на воду в 1969 году.
 «Владивосток» — большой противолодочный корабль, впоследствии переклассифицированный в ракетный крейсер Тихоокеанского флота СССР.
 «Владивосток» — дизель-электрический ледокол проекта 21900М.

В культуре 
 «Владивосток, год 1918» — советский фильм.
 «Владивосток 2000» — песня группы «Мумий Тролль».
 Vladivostok — альбом группы «Мумий Тролль».
 «Владивосток» — российский фильм 2021 года.

Прочее 
 Владивосток — филиал ВГТРК в Приморском крае.
 Владивосток Авиа — российская авиакомпания, базировавшаяся в Артёме (аэропорт «Владивосток»).